RCN kan syfta på:

 RCN Televisión – en colombiansk TV-kanal.
 RCN – Royal Canadian Navy, se Kanadas flotta